Niemcy:
 Hirzenhain – dzielnica gminy Eschenburg w kraju związkowym Hesja, w powiecie Lahn-Dill
 Hirzenhain – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Wetterau